Sri Lanka na Igrzyskach Azjatyckich 2018 – jedna z reprezentacji uczestnicząca na igrzyskach azjatyckich rozegranych w Dżakarcie i Palembangu w dniach 18 sierpnia – 2 września. W kadrze znalazło się 173 zawodników, nie zdobywając żadnego medalu.. Chorążym został sztangista Dinusha Gomes.

Uczestnicy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

Państwa uczestniczące w Igrzyskach Azjatyckich 2018
Sport na Sri Lance
Sri Lanka w XXI wieku